

Généralités 
Famille d'ancienne extraction chevaleresque, 4 générations à la réformation de 1669.

Membres illustres de la famille

Les ecclésiastiques

Les militaires

Les politiques

Galerie de portraits

Arbre généalogique descendant

Origines 
 Main de Saffré, chevalier en 1200

 Hamelin de Saffré, inhumé à l'abbaye de Melleray (fondée en 1145) dans le courant du . 
 │
 ├─> Guillaume  de Saffré
 │   │
 │   └─> Alain  de Saffré, fait un don à l'Abbaye de Melleray en 1220.
 │          marié à Auréale veuve du sire de Pannecé.
 │
 └─> Judicaël de Saffré

 Ebon de Saffré marié à Ameline
 Guillaume II de Saffré, fait un don aux Chevaliers du Temple de Nantes en 1233 
 Philippe de Saffré mariée à Jean de Rougé, Seigneur de la Motte-Glain vers 1300.

 Foulques de Saffré (→1360), dont le fils épousa l'héritière de Sion.
 │
 └─> Alain II de Saffré,
     │ marié à Annie de Sion 
     │ 
     ├─> Alain III de Saffré (-  1407) 
     │   │   x1 marié à  Philippette de Laval (-<1403) 
     │   │   x2 marié à Olive de Bourgon 
     │   │
     │   ├─> Alain IV de Saffré mort en bas âge
     │   │
     │   └─> Jehanne de Saffré (-28 octobre 1459), Dame de Malnoë, héritière de Saffré, de Frossay et de Sion.
     │          mariée en 1404 à Jehan II de Tournemine (-1427), seigneur de la Hunaudaye.
     │
     ├─> Geoffroy de Saffré
     │
     └─> Jean de Saffré

 Jacques de Saffré, seigneur de Bougon en 1420
 Thébaud de Saffré, seigneur de la Jarrie en 1429

 Pierre de Saffré, fils de Alain de Saffré, Seigneur de Bougon en 1444, grand veneur à la cour du Duc Jean V de Bretagne dit le Sage. Il a été le premier seigneur et bâtisseur du château de Chavagne,sur les ruines d'une maison, ancien rendez-vous de chasse.
 En 1485, Louis de Saffré, écuyer et maître d'hôtel du duc.
 Marie de Saffré épouse Jean IV Rocquet de la Tribouille, Sr de la Roullière et de Besson, fille de Jean de Saffré, Sr de la Guerrière.
 Jean de Saffré marié à Jeanne Viaud en 1504, Dame de la Cathelinière

 En 1609, René de Saffré, Seigneur de la Gressière

 François de Saffré (→), écuyer, Sr de la Chiquardière,
 │     époux de Jane de Geul
 │
 └─> René de Saffré (2 juillet 1619-),

 En 1620, Bonnaventure de Saffré, Seigneur de la Gressière.

 René de Saffré (→),
 │     époux de Sainte de Saffré
 │
 └─> Pierre de Saffré (5 décembre 1661-),

 Marie de Saffré de la Gressière, marraine en 1684.

 Anne de Saffré, Dame de la Gressière, La Bernerie-en-Retz mariée en 1727 à Jean de Biré, Seigneur de la Jahétière.
 Pierre de Saffré et Anne Leloup son épouse, sont seigneur et dame de la Gressière en 1743.

Alliances notables 
Famille de Laval

Titres

Châteaux, seigneuries, terres 
 La Biliais, Terre et juridiction, Saint-Etienne-de-Montluc, à Pierre de Saffré avant 1470.
 Le Bois-ès-Loup, Terre, Couëron en 1443.
 Bougon, Terre et Seigneurie, Couëron, en 1399 à Alain de Saffré, en 1424 et 1444 à Pierre de Saffré.
 Chavagnes, Terre, Sucé-sur-Erdre, en 1428 à Pierre de Saffré, Seigneur de Bougon.
 Danuron, Terre, Saint-Herblon, en 1446 à Alain de Saffré.
 La Gravière,
 Château de la Gressière, La Bernerie-en-Retz de 1609 à 1624
 La Houssaye, Saffré
 La Jarrie, Terre, Le Clion-sur-Mer, en 1429 à Thébaud de Saffré, en 1513 à Pierre de Saffré.
 Le Marais-Henry, Chauvé
 La Mauvestière, Saint-Herblain
 La Moricière, Port-Saint-Père
 Saffré
 Sion, Sion-les-Mines
 La Téhuère, Ligné
 La Ville-Haubert, Frossay

Armoiries

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Armorial de familles nobles et notables de France ;
 Armorial des familles de Bretagne ;

Liens externes

Bibliographie 

   ;
   ;

Saffré
Saffré